Sommet de Genève pourrait se référer à l'une des deux réunions de l'époque de la guerre froide qui se sont tenues à 30 années d'intervalles à Genève, en Suisse :

 Le sommet de Genève (1955) a eu lieu le  et a été une réunion des « quatre grands » : le président Dwight D. Eisenhower des États-Unis, le Premier ministre Anthony Eden de la Grande-Bretagne, le Premier ministre Nikolai Boulganine de l'Union soviétique et le Premier ministre Edgar Faure de France

 Le sommet de Genève (1985) a eu lieu du 19 au  entre le président américain Ronald Reagan et le Premier secrétaire soviétique Mikhaïl Gorbatchev